Just Dance 2 is een muziekspel uitgebracht door Ubisoft voor de Wii. Het is het vervolg op Just Dance. Het spel werd in Noord-Amerika uitgegeven op 12 oktober 2010 en op 14 oktober 2010 in Europa en Australië. Just Dance 2 bevat 44 nieuwe muziektitels en enkele nieuwe modi om het spel te spelen.

Bedoeling en mogelijkheden 
De bedoeling van Just Dance 2 is dezelfde als bij zijn voorganger. Elke speler gebruikt een Wii-afstandsbediening – dit kan worden verhoogd naar maximaal vier tegelijk. Men moet de bewegingen van de choreogra(a)f(en) volgen, om zo punten te scoren.

Er zijn verschillende dansmodi. In de Just Dance-modus kunnen spelers samen dansen, dit kan onbeperkt. Andere opties in deze modus zijn de non-stop shuffle, waarbij de computer een willekeurig nummer voor je kiest, en Medleys, waarin vijf nummers worden afgewisseld.

De tweede nieuwe modus is Duets waarin spelers samen kunnen dansen, met tegelijk meerdere choreografen op het scherm, waardoor spelers afgeleid kunnen raken.

Dance Battle is een teammodus waarbij je met zijn achten kunt spelen. De individuele scores worden bij elkaar opgeteld, wat de totale score van het gehele team maakt.

Als laatste is er de Just Sweat-modus, waarbij de speler een bepaalde hoeveelheid energie moet verbranden. Dit wordt aangegeven door de zogenaamde zweetmeter aan de rechterkant.

Lijst met nummers 

Liedjes met (BBE) zijn alleen verkrijgbaar in speciale edities. (In Amerika)

Liedjes met (*) zijn niet van de originele zanger(es), maar 'cover' versies.

Downloadbaar materiaal

Externe link 
 

Computerspel uit 2010
Computerspel van Ubisoft
Muziekspel
Wii-spel